Diesel je lahko:

 Rudolf Diesel, izumitelj dizelskega motorja
 dizelski motor
 dizelsko gorivo
 Diesel (blagovna znamka)